Primiano di Larino, martire commemorato il 15 maggio
 Primiano di Ancona, vescovo e martire commemorato il 23 febbraio

Pagine correlate 
 San Primo